Paiwan (volk)
 Paiwaans, taal